Bill Bailey (outfielder) (1881-1967)), Amerikaanse honkballer, in het outfield
 Bill Bailey (pitcher) (1988-1926), Amerikaanse honkballer, pitcher
 Bill Bailey (soldaat) (1910-1995), Amerikaanse soldaat
 Bill Bailey (danser) (1912-1978), Amerikaanse danser
 Bill Bailey (American footballspeler) (1916-1990), Amerikaanse speler van American football
 Bill Bailey (surfer) (1933-2000), Britse surfer
 Bill Bailey (Amerikaanse acteur) (1938), Amerikaanse acteur)
 Bill Bailey (politicus) (1948), Amerikaanse politicus in Indiana
 Bill Bailey (Britse acteur) (1965), Britse acteur, komiek en muzikant
 Bill Bailey (pornoacteur) (1980-2019), Amerikaanse pornoacteur